Пётр Васильевич Злов (1774, Москва, Российская империя — июнь 1823) — русский актёр и певец-бас.

Биография 
Учился в Московском университете. Однако, не окончив, ушёл из университета и поступил актёром на московскую казённую сцену. С неизменным успехом выступал в драме, комедии и в оперных спектаклях. Сначала играл в Москве, но в 1813 г. вместе с частью труппы переехал из разоренной войной 1812 года после пожара Москвы в Петербург, где дебютировал в партии Феррандо — «Монтенерский замок».

Во время Отечественной войны 1812 года Злов выступал с исполнением патриотических песен С. Давыдова, Д. Кашина, написавшего специально для певца куплеты в честь М. Кутузова и П. Витгенштейна в дивертисменте «Праздник в стане союзных армий». В 1814 году участвовал в балете с пением и хорами Катерино Кавоса «Торжество России, или Русские в Париже», 3 мая 1816 — в трагедии с хорами Расина «Эсфирь» на музыку О. Козловского.

В 1822 году Петр Васильевич уходит со сцены, а вскоре умирает в июне 1823 года. Похоронен на Волковском православном кладбище. Могила утрачена.

Творчество 
Талант Злова был самый симпатичный; он имел густой бас, физиономию открытую и энергичную, прекрасные голубые глаза и много естественности в игре.

Особенно славился в роли мельника в комической опере «Мельник — колдун, обманщик и сват». Также имел большой успех как исполнитель главных партий в патриотических операх К. Кавоса «Иван Сусанин», «Крестьяне» и «Илья богатырь». М. И. Глинка в своих «Записках» называет Злова певцом «весьма примечательным», наряду с Самойловым и Климовским.

Выступал на сцене вместе с Е. Я. Воробьевой, А. И. Ивановой, Г. Ф. Климовским, Е. С. Сандуновой, В. М. Самойловым, Н. С. Семёновой, Н. В. Репиной, О. А. Петровым, А. О. Бантышевым. Неоднократно пел под руководством дирижёра Катерино Кавоса.

С 1822 г. имя Злова исчезает из списка артистов казённой сцены.

Репертуар 
 Сусанин — «Иван Сусанин» К. Кавоса по либретто А. А. Шаховского
 Ратмир — «Добрыня Никитич, или Страшный замок» К. Кавоса и Ф. Антонолини
 Староста — «Крестьяне, или Встреча незваных», опера-водевиль С. Н. Титова по пьесе А. А. Шаховского
 Фаддей — «Мельник — колдун, обманщик и сват» А. О. Аблесимова с музыкальной обработкой М. М. Соколовского
 Жермен — «Молодая вспыльчивая жена» Ф. А. Буальдьё
 Зарастро — «Волшебная флейта» В. А. Моцарта
 Осмин — «Похищение из сераля» В. А. Моцарта
 Виллис — «Агнесса» Ф. Паэра
 Рогатин — «Скитающиеся комедианты»
 Дон Альфонсо — «Так поступают все, или Школа влюбленных» В. А. Моцарта
 Феррандо — «Монтенерский замок» Н. д’Алерака
 Иаков — «Иосиф Прекрасный» Э. Мегюля
 Узбек — «Алина, королева Голкондская» Ф. А. Буальдьё
 Микеле — «Водовоз, или Двухдневное приключение» Л. Керубини
 Первосвященник — «Весталка» Г. Спонтини (первое исполнение оперы в России, 26 октября 1812 г.)
 Миневра (Ментора) — «Телемак на острове Калипсы» М. Т. Алефельдт
 Ле Рон — «Опрокинутые повозки» Ф. А. Буальдьё
 (?) — «Лекарь самоучка, или Животный магнетизм» Л. В. Маурера
 Федул — «Федул с детьми», опера В. Мартин-и-Солера и В. А. Пашкевича по либретто императрицы Екатерины II
 Пустынник — «Красная Шапочка» Ф. А. Буальдьё
 Рауль Синяя Борода — «Рауль Синяя Борода» А. Гретри
 Джелино — «Притворная любовница» Джованни Паизиелло
 Сенежаль — «Белая дама» Ф. А. Буальдьё
 Публий — «Милосердие Тита» В. А. Моцарта
 Дон Альфонс — «Дон Гарсия Наваррский» Ж.-Б. Мольера

Примечания

Ссылки 
 

Актёры России
Актёры по алфавиту
Оперные певцы и певицы России
Оперные певцы и певицы Российской империи
Басы